

События 
 743 (2 год 9 Олимпиады, по Павсанию) или 746 (по Евсевию) — Начало Первой Мессенской войны, захват Амфеи спартанцами. По Павсанию, в этом году Эсимид был архонтом Афин пятый год. Царями Спарты были Алкамен и Феопомп, Мессены — Антиох и Андрокл. В год начала войны после смерти Антиоха и Андрокла царём мессенцев стал Евфай.
 Битва при Арпаде. Победа Тиглатпаласара III над войсками Урарту, Арпада и других княжеств.
 Ассирийцы под руководством Тиглатпаласара III выступили в поход против Урарту, стремившегося установить своё господство в Сирии. В результате двух битв урартам пришлось отступить за Евфрат.
 Поход Тиглатпаласара III в Коммагену. В битвах при Киштане и Халпе он наносит поражение Сардури и сирийцам. Тиглатпаласар III возвращает Ассирии часть провинций к северу и верховьев Тигра. Тиглатпаласар III вторгается в Израиль и утверждает на престоле своего вассала Манаима.
 Чжэнский Чжуан-гун пожаловал своему младшему брату Шу Дуаню значительные земли в Цзин и дал титул Тай-шу, тот поселился в Цзине с матерью.

Римское царство 
 Царь: Ромул.

См. также

Примечания